Всеволод Гаврилов: